Lämmerberg bezeichnet:

 Lämmerberg (Fränkische Alb), Berg in der Fränkischen Alb, Bayern
 Lämmerberg, Anhöhe im Seegebiet Mansfelder Land, Sachsen-Anhalt

Lämmerberg ist Namensbestandteil von:

 Lämmerberg und Vockenwinkel, Naturschutzgebiet im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt